Catalaans vachtblauwtje
 Frans vachtblauwtje